Грапска може да се односи на:

 Грапска Горња, насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Грапска Доња, насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ